Vectorman:
 Vectorman — видеоигра в жанре Action для игровой приставки Mega Drive/Genesis и персональных компьютеров.
 Vectorman 2 — видеоигра в жанре платформер, разработанная студией BlueSky Software и изданная компанией Sega эксклюзивно для игровой приставки Sega Genesis 15 ноября 1996 года.